SEFI ist die Abkürzung für:

 Sequential Electronic Fuel Injection, Bezeichnung für eine sequentielle Saugrohreinspritzung, also eine separate Ansteuerung jeder einzelnen Einspritzdüse bzw. Zylinders
 Single Event Functional Interrupt, ein Begriff im Rahmen von Effekten von Halbleiterbauelementen, siehe Single Event Effect
 Société Europénne pour la Formation des Ingénieurs, zu deutsch die Europäische Gesellschaft für Ingenieur-Ausbildung
 Sustainable Energy Finance Initiative, Ein UNEP-Programm zur Förderung der Finanzierung erneuerbarer Energien, siehe Sustainable Energy Finance Initiative

SEFI